

События

Римское царство 
 Царь: Ромул.
 Победитель XIV олимпиады Десмон из Коринфа. К состязаниям добавлен двойной бег, где победил Гипен из Писеи (Элиды).
 На посту афинского архонта Клидика сменяет Гиппомен.
 724 (1 год 14 ол.) — Конец Первой Мессенской войны. Аристодем умер на седьмой год своего правления. По Павсанию, тогда в Афинах шёл четвёртый год архонтства Гиппомена. После победы над мессенцами царь Полидор убит спартанцем Полемархом. Феопомп умер уже после окончания войны.
 724 — Победа Салманасара V над израильским царём Осией, тот взят в плен.
 724 (8 год Чжуан-бо) — Согласно «Тай пин юй лань», не было ни облаков, ни грома, в 10 луну Чжуан-бо поднял мятеж. Правитель Цюйво Чжуан-бо убил князя Цзинь Сяо-хоу в И. Цзиньцы поставили у власти его сына Ци (Ао-хоу, эра правления 723—718). Чжуан-бо напал на И, столицу Цзинь, но жуйский бо гунцзы Вань пришёл на помощь И. Сюнь-шу Чжэнь, преследуя его (то есть Ваня), прибыл в Цзягу. Как отмечает Сыма Цянь, «Цюйво стало сильнее Цзинь».

См. также

Примечания